Cariot est un patronyme porté notamment par :

 Antoine Cariot (1820-1883), prêtre français, surtout connu comme botaniste ;
 Gustave Cariot (1872-1950), peintre français de la mouvance pointilliste.